Tefla puede referirse a:

El nombre común de la planta Trifolium incarnatum; o
El nombre común de la planta Trifolium pratense.